Grasberg kan syfta på:

Geografi

Papua Nya Guinea 

 Grasberg – gruva

Tyskland 

 
 Grasberg, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,